koperta – opakowanie do przesyłania listów i innych przesyłek pocztowych
 koperta – opakowanie do przechowywania nierozpiętych owadów
 koperta – poziomy znak drogowy P-20
 koperta – przeszkoda w jeździectwie